Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Diego Hidalgo e Cristian Rodríguez hanno sconfitto Orlando Luz e Felipe Meligeni Alves con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Orlando Luz /  Felipe Meligeni Alves (finale)
  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (campioni)

  Marcelo Tomás Barrios Vera /  Luis David Martínez (semifinale) 
  Hernán Casanova /  Santiago Rodríguez Taverna (semifinale)

Wildcard 

  João Victor Couto Loureiro /  Eduardo Ribeiro (quarti di finale)

  Wilson Leite /  João Lucas Reis da Silva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Salvador Challenger 2022